Molina pode referir-se a:

Locais 

 Castelletto Molina, comuna da província de Asti, Itália.
 Castello-Molina di Fiemme, comuna da província de Trento, Itália.
 Juan Bernabé Molina, comuna da província de Santa Fé, Argentina.
 La Molina, distrito da província de Lima, Peru.
 Molina, comuna da província de Curicó, Chile.
 Molina de Aragón, muninípio da província de Guadalajara, Espanha.
 Molina Aterno, comuna da província de Áquila, Itália.
 Molina di Ledro, comuna da província de Trento, Itália.
 Molina de Segura, município de Múrcia, Espanha.
 Pinilla de Molina, município da província de Guadalajara, Espanha.
 Torrecuadrada de Molina, município da província de Guadalajara, Espanha.

Pessoas 

 Alfred Molina, ator britânico.
 Augusto Pinochet Molina, ex-capitão do exército chileno e neto do ditador Augusto Pinochet.
 Beatriz de Molina e Castela, Rainha de Portugal (m. 1359), princesa de Castela e rainha de Portugal, entre 1325 e 1357.
 Conde de Molina, título adotado por Carlos María Isidro Benito de Borbón.
 Fabíola Pulga Molina, atleta brasileira de natação.
 Fernando IV de Leão e Castela (m. 1312), rei de Castela e Leão de 1295 até à sua morte.
 James Molina, ator americano.
 João Velasco de Molina, militar e administrador colonial português.
 Juan Ignacio Molina (m. 1829), sacerdote, naturalista e cronista chileno.
 Juana Molina, cantora, compositora e atriz argentina.
 Liberto Molina Bernabeu, pintor espanhol.
 Luís de Molina, sacerdote e teólogo espanhol.
 Maria de Molina, rainha consorte de Castela e Leão de 1284 a 1295.
 Mario J. Molina, químico mexicano.
 Mauricio Molina, jogador colombiano de futebol.
 Tirso de Molina, pseudônimo de Gabriel Téllez (m. 1648), escritor dramático e poeta espanhol.
Yadier Molina, jogador de beisebol

Outros 

 9680 Molina, asteróide.
 Estação Plaza Molina, estação que atende a Linha 7 do Metro de Barcelona.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos